El término dominicas hace referencia al gentilicio o nombre común de varios institutos o sociedades de vida consagrada de la Iglesia católica:

 Dominicas de Amityville, congregación fundada en el condado de Brooklyn en 1853;
 Dominicas de los Ángeles, congregación fundada por Marija Miškov en Croacia en 1905;
 Dominicas de la Anunciata congregación religiosa fundada por San Francisco Coll Guitart en Vich (España), en 1856;
 Dominicas del Apostolado de Santa Catalina, congregación fundada por Dominica Trooster y Jos van Wely en Zwolle (Países Bajos), en 1923;
 Dominicas de Australia Occidental, congregación fundada por Mary Gabriel Gill en 1899;
 Dominicas de Australia Oriental y de las Islas Salomón, unión de varios conventos de dominicas australianos y de Islas Salomón en una única congregación en 1949;
 Dominicas de la Beata Imelda, congregación fundada por Giocondo Lorgna en Venecia (Italia), en 1922;
 Dominicas de Betania, congregación fundada por Marie-Jean-Joseph Lataste en Cadillac (Francia), en 1864;
 Dominicas de Betania, congregación fundada por Jesús Antonio Castro Becerra, María Teresa Benavídez Díaz y Alberto Ariza, en Palmira (Colombia), en 1957;
 Dominicas de Blauvelt, congregación fundada por Mary Ann Sammon en Nueva York, en 1890;
 Dominicas de Bohemia, congregación fundada en República Checa en 1889;
 Dominicas de Caldwell, congregación fundada por Catharine Muth en Jersey City (Estados Unidos) en 1872;
 Dominicas de Cracovia (Hermanas de Santo Domingo), congregación fundada por Róża Białecka en Sandomierz (Polonia), en 1856;
 Dominicas cubanas, congregación fundada en La Habana por María de la Encarnación en 1893;
 Dominicas de la Doctrina Cristiana, congregación fundada por Leonor Baqueriza Figueroa en Ciudad de México, en 1948;
 Dominicas de la Enseñanza, congregación fundada por un grupo de terciarias dominicas de Pamplona (España), en 1597;
 Dominicas Esclavas del Señor, congregación fundada en Pistoya (Italia), en 1531;
 Dominicas de la Esperanza, unión de tres congregaciones de dominicas de los Estados Unidos bajo la casa de Ossining en 1995;
 Dominicas de Espira (Instituto Santo Domingo), congregación fundada por Nikolaus von Weis en Espira (Alemania), en 1852;
 Dominicas del Espíritu Santo, congregación religiosa de derecho diocesano, fundada por Pio Alberto del Corona, en Florencia (Italia), en 1872;
 Dominicas del Espíritu Santo (Vírgenes Domésticas del Espíritu Santo) sociedad de vida apostólica fundada por Victor-Alain Berto en Vannes (Francia), en 1939.
 Dominicas francesas, congregación fundada por Marie Therèse Joséphine Gand en Bonnay (Francia), en 1858;
 Dominicas de Funing, congregación fundada por Teodoro Labrador en Shantou (China), en 1932;
 Dominicas de Granada (Hermanas de Santo Domingo o Congregación de Santo Domingo) congregación fundada por Teresa Titos Garzón en Granada (España), en 1907;
 Dominicas de Grand Rapids, congregación fundada por seis hermanas dominicas que llegan como misioneras a Jacksonville (Estados Unidos), en 1873;
 Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth, congregación fundada por María Sara Alvarado Pontón y Alberto Enrique Higuera Barrera en Bogotá, en 1938;
 Dominicas de la Inmaculada Concepción, congregación fundada por Françoise-Geneviève Portalet en Toulouse (Francia), en 1866;
 Dominicas de Kenosha, congregación fundada a partir de la independencia de las casas americanas de la congregación homónima de Sintra en 1951;
 Dominicas de King William's Town, congregación fundada por Mary Mauritia Tiefenböck en King William's Town (Sudáfrica),en 1878;
 Dominicas de La Delivrande, congregación fundada en Le Morne-Rouge (Martinica-Francia);
 Dominicas de Malta, congregación fundada por Carolina Cauchi en Lija (Malta), en 1889;
 Dominicas de María Madre de la Eucaristía, congregación fundada por Mary Assumpta Long en Ann Arbor (Estados Unidos), en 1997;
 Dominicas de Maryknoll, congregación fundada por Josephine Rogers en Nueva York (Estados Unidos), en 1912;
 Dominicas de la Misión San José, congregación fundada por María Pía Backes en San Francisco (Estados Unidos), en 1853;
 Dominicas Misioneras de los Campos, congregación fundada por Bernadette Beauté en Les Riceys (Francia), en 1932;
 Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia, congregación fundada por José Cueto Díez en Las Palmas de Gran Canaria (España);
 Dominicas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, congregación fundada por Mary Patrick Cosgrave en Harare, en 1898;
 Dominicas Misioneras de San Sixto, congregación fundada por María Antonia Lalia en Roma, en 1893;
 Dominicas de Monteils, congregación fundada por Alexandrine Conduché en Bor-et-Bar (Francia), en 1850;
 Dominicas de Montebello, congregación fundada por Eufemia Ruf en Montebello (Durban) en 1924;
 Dominicas de Neusatzeck, congregación fundada por Joseph Bäder y Barbara Kopp en Neusatzeck (Alemania), en 1855;
 Dominicas de Newcastle, congregación fundada por Mary Rouse Niland en Newcastle (Sudáfrica), en 1890;
 Dominicas de North Adelaide, congregación fundada por Rosa Columba Adans en Gloucestershire (Reino Unido), en 1882;
 Dominicas de Nuestra Señora de Fátima, congregación fundada por Dominga Guzmán Florit en Yauco (Puerto Rico), en 1949;
 Dominicas de Nueva Zelanda, un grupo de monasterios de dominicas unidos en Nueva Zelanda en 1871;
 Dominicas de Oakford, congregación fundada por Louis Mathieus en Oakford (Sudáfrica), en 1889;
 Dominicas de la Paz, unión de siete congregaciones de dominicas en 2009;
 Dominicas de Pompeya, congregación fundada por Raffaele Monaco La Valletta en Pompeya (Italia);
 Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen,congregación fundada por Marie Poussepin en Sainville (Francia), en 1696;
 Dominicas de la Providencia (Hermanas de la Providencia Social Cristiana), congregación fundada por Josefina Garcés Baena en La Estrella (Colombia), en 1968;
 Dominicas de Racine, congregación fundada en Racine (Estados Unidos)), en 1862;
 Dominicas romanas, unión de cinco congregaciones dominicas francesas entre 1956-1957;
 Dominicas del Rosario de Adrian, congregación fundada por Camilla Madden en Adrian (Estados Unidos), en 1923;
 Dominicas del Rosario Perpetuo, orden religiosa fundada por Damien-Marie Saintourens, Rosa de Santa María Wehrlé y Mary Imelda Gauthier, en Calais (Francia), en 1880;
 Dominicas del Rosario de Sinsinawa, congregación fundada por Samuele Mazzuchelli en Sinsinawa (Estados Unidos), en 1847;
 Dominicas del Rosario y Santa Catalina, unión de varios monasterios dominicos autónomos que surgieron a partir del monasterio español de Cabra (Irlanda), en 1928;	
 Dominicas del Sagrado Corazón (o también dominicas de Houston), congregación fundada por Mary Agnes Magevney en Galveston (Estados Unidos) en 1874;
 Dominicas del Sagrado Corazón de Jesús, congregación fundada por un grupo de misioneras llegadas a Zambia en 1924;
 Dominicas de San José, congregación fundada por Reginaldo Toro en Córdoba (Argentina), en 1886;
 Dominicas de San Rafael, congregación fundada por Joseph Sadoc Alemany en San Francisco (Estados Unidos), en 1850;
 Dominicas de Santa Catalina de Sena, congregación fundada por Saturnino Gutiérrez Silva y Gabriela Durán Párraga en Villa de Leyva (Colombia), en 1880;
 Dominicas de Santa Catalina de Siena, congregación fundada por Teresa de Saldanha en Lisboa (Portugal) en 1866;
 Dominicas de Santa Catalina de Siena de Albi, congregación fundada por Catalina Gérine Fabre en Albi (Francia), en 1852;
 Dominicas de Santa Catalina de Siena de Aremberg, congregación fundada en Arenberg;
 Dominicas de Santa Catalina de Siena de Auch, congregación fundada por Jacinto Enrique María en Cormier en 1873;
 Dominicas de Santa Catalina de Siena de Filipinas, congregación fundada por Juan de Santo Domingo en Intramuros (Manila), en 1696;
 Dominicas de Santa Catalina de Siena de Mosul, congregación fundada por Marie Therese Hanna en Mosul (Irak), en 1887;
 Dominicas de Santa Cecilia, congregación fundada por cuatro hermanas dominicas en Somerset (Estados Unidos),en 1960;
 Dominicas de Santa María, congregación fundada por María Soldedad Petra Almaguer Soto en Atotonilco (México), en 1949;
 Dominicas de Santa María del Arco, congregación fundada por Clotilde Menzietti en Florencia (Italia), en 1934;
 Dominicas de Santa María del Rosario, congregación fundada por Didaco Bessi en Lolle (Italia), en 1895;
 Dominicas de Santa Rosa de Lima, congregación fundada por Georgina Febres-Cordero y Julia Picón Febres en Mérida (Venezuela), en 1900;
 Dominicas de Santa Rosa de Lima de Hawthorne, congregación fundada por Rose Hawthorne Lathrop en New York (Estados Unidos), en 1900;
 Dominicas de la Santísima Trinidad, congregación fundada por María de la Caridad (Philomene Labreque) en Québec (Canadá), en 1887;
 Dominicas del Santísimo Nombre de Jesús, congregación fundada por Ángel María Boisdrón y la Elmina Paz de Gallo en Tucumán (Argentina), en 1887;
 Dominicas del Santísimo Rosario, congregación fundada por Agustín Ferreiro en Ciudad de Mendoza (Argentina), en 1883;
 Dominicas del Santísimo Rosario de Melegnano, congregación fundada por Francesco Piazza en Lodi (Italia), en 1828;
 Dominicas del Santísimo Sacramento, congregación fundada por Antonia de Jesús Tirado en Jerez de la Frontera, en 1799;
 Dominicas del Santo Nombre de Jesús, congregación fundada por François Vincent en Tolouse (Francia) en 1800;
 Dominicas de Santo Tomás de Aquino, unión de tres congregaciones de dominicas bajo la dirección de la casa de Mondoví en 1967;
 Dominicas Siervas del Cenáculo, pía unión fundada por Joaquín González de la Casa y Gregoria Cerdeño Rojas, en Sonseca (España), en 1958;
 Dominicas de Sparkill, congregación fundada por Alice Madeline Thorpe en Sparkill (Nueva York), en 1874;
 Dominicas de Springfield, congregación fundada por un grupo de seis misioneras dominicas en Springfield (Estados Unidos), 1873;
 Dominicas de Stone (o también dominicas inglesas), unión de varias congregaciones inglesas en 1929.
 Dominicas de Tacoma (Hermanas de Santo Domingo de Tacoma), congregación formada al centro de la casa madre de Tacoma (Estados Unidos), en 1996;
 Dominicas de Voorschoten, congregación fundada por Catharina y Columba Pinkers en Voorschoten (Países Bajos), en 1841;
 Hermanitas Dominicas, congregación fundada por Victore Chocarne en Beaune (Francia), en 1876;
 Misioneras Dominicas del Rosario, congregación fundada por Ascensión Nicol y Goñi y Ramón Zubieta y Lés en Puerto Maldonado (Perú), en 1913;
 Misioneras dominicas, congregación fundada por los dominicos de la provincia del Rosario de Filipinas en Jarauta, en 1892;
 Terciarias Dominicas de Betania de Venlo, congregación fundada por Joseph Lataste en Venlo (Países Bajos), en 1866;
 Monjas dominicas, orden religiosa fundada por Santo Domingo de Guzmán en 1206 en Fanjeaux (Francia).

También puede referirse al gentilicio o nombre común de algunos institutos o sociedades desaparecidos, tales como:
 Dominicas de Gramond, congregación fundada por Pierre Combal y Anne Marie Boutonnet en Gramond (Francia), en 1843;
 Dominicas de la Beata Virgen de las Fuentes, congregación fundada en 1830 por Edward Dominic Fenwick en Somerset (Ohio);
 Dominicas de Santa Catalina de Ricci, congregación fundada por Lucy Eaton Smith en 1880 en Glens Falls (Estados Unidos).